

Кирилов 
 Кирилов Антон Сергійович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кирилов Володимир Григорович (1908—2001) — радянський шахіст. 2-разовий чемпіон УРСР: 1928 і 1933.
 Кирилов В'ячеслав Юрійович (1981—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кирилов Єлпідіфор Анемподистович (1883—1964) — український фізик, доктор фізико-математичних наук, професор. Заслужений діяч УРСР; Сталінська премія.
 Кирилов Іван Кирилович (1695—1737) — російський географ та картограф, статський радник (1734).
 Кирилов Іван Федорович (1936—2009) — український графік, 1982 — заслужений художник УРСР.
 Кирилов Ігор Леонідович (1932—2021) — провідний диктор-телеведучий СРСР та Росії.
 Кирилов Йоасаф Мамантович (1907 — ?) — директор бібліотеки Львівської політехніки у 1947—1954 рр.
 Кирилов Максим Миколайович — підполковник СБУ, кавалер ордена «За мужність».
 Кирилов Микола Павлович (1914—1993) — Герой Радянського Союзу, командир взводу, молодший лейтенант.
 Кирилов Михайло Антонович (1908—1993) — український радянський художник-графік.
 Кирилов Михайло Миколайович (1908—1975) — російський кінооператор. Заслужений діяч мистецтв Росії (1957).
 Кирилов Петро Клавдійович (1985—1942) — російський актор і кінорежисер.
 Кирилов Росен (1973) — болгарський футболіст, захисник.
 Кирилов Сергій Валерійович ( 1968) — український живописець.
 Кирилов Юрій Євгенович (* 1980) — ректор Херсонського державного аграрного університету, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Кириллов 
 Кириллов Віктор Дмитрович (* 1967) — український політик.
 Кириллов Михайло Михайлович (* 1980) — український політик, голова Рівненської обласної ради з 4 лютого 2014 р.
 Кириллов Олександр В'ячеславович (* 1989) — російський хокеїст, нападник.

Жінки

Топонім 
 Кирилов — місто, районний центр у Вологодській області

Також 
 Кірілов Юрій Олексійович (* 1961) — заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури й спорту України (2019).
 Кіріллов Даніл Олександрович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки